Chester megye (Dél-Karolina)
 Chester megye (Pennsylvania) 
 Chester megye (Tennessee)